Сен-Марс-ла-Жай () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 45 км на північний схід від Нанта.

Історія 

1 січня 2018 року Сен-Марс-ла-Жай, Бонневр, Френьє, Момюссон, Сен-Сюльпіс-де-Ланд i Врі було об'єднано в новий муніципалітет Валлон-де-л'Ердр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1012 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2427,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Марс-ла-Жай на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Марс-ла-Жай на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Атлантична Луара